Het WTA-toernooi van Antwerpen in 2003 werd half februari gehouden. Venus Williams won het toernooi. Ze was als eerste geplaatst en ze versloeg de als tweede geplaatste thuisspeelster Kim Clijsters in de finale met 6-2, 6-4. Het was Williams' tweede toernooizege op rij in Antwerpen.

De speelster die dit toernooi drie keer weet te winnen binnen vijf jaar krijgt een diamanten racket ter waarde van 1 miljoen euro. Venus Williams kan in de volgende drie edities proberen om de trofee mee naar huis te nemen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe link 
 Website Proximus Diamond Games

Antwerpen 2003
Antwerpen